Rachetă se referă, de obicei la un vehicul, proiectil sau aeronavă autopropulsat(ă) de un motor de acest tip, motor rachetă.

Se mai poate referi și la:

 Motor rachetă, motorul care propulsează o rachetă.
 Rachetă (sport), un obiect cu care se lovește mingea în unele sporturi, printre care tenis și badminton.
 Rachetă, conform originalului rocket din engleză, simbolul stilizat al seriei de vehicule Oldsmobile, folosit între 1948 și 1997.